Calliano heißen folgende geographischen Objekte:
 Calliano (Trentino), eine italienisch Gemeinde in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol

Calliano ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Calliano (1853–1930), österreichischer Heimatkundler und Schriftsteller